Kriegler ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Kriegler (1905–1978), deutscher NS-Rundfunkkunktionär und Architekt
 Johann Kriegler (* 1932), südafrikanischer Jurist, 1994 bis 2003 Richter am Verfassungsgericht der Republik Südafrika
 Elmar Kriegler (* 1971), deutscher Physiker, Klimaforscher und Hochschullehrer
 Ulrike Kriegler (* 1975), österreichische Schauspielerin und Kabarettistin
 Werner Kriegler (* 1946), deutscher Fußballspieler